Il termine Grand Prix, derivato dal francese (IPA: ) (inglese: Grand Prize, italiano: gran premio, tedesco: Grosser Preis) viene usato di regola per competizioni sportive-musicali o alla denominazione di premi cinematografici e letterari.

Cinema 
 Grand Prix – film del 1934 diretto da St. John Legh Clowes
 Grand Prix – film del 1966 diretto da John Frankenheimer
Grand Prix – premio assegnato dal Sindacato belga della critica cinematografica

Sport 
 Grand Prix – torneo K-1 World di kickboxing
 Grand Prix – torneo femminile di pallavolo
 Grand Prix – serie di competizioni di pattinaggio di figura
 Grand Prix – torneo di snooker
 Grand Prix – circuito professionistico maschile di tennis svoltosi dal 1970 al 1989
 Grand Prix – competizione di ginnastica ritmica

Altro 
 Pontiac Grand Prix – autovettura prodotta dalla General Motors dal 1962
 Grand Prix – album del 1995 dei Teenage Fanclub
 Grand Prix – premio principale assegnato in occasione del Festival internazionale della pubblicità che si tiene a Cannes
 Grand Prix – videogioco del 1982
 Grand Prix – programma di informazione sui motori delle reti Fininvest/Mediaset
 Grand Prix e il campionissimo – cartone animato giapponese del 1977

Pagine correlate 
Gran Premio